Pueyrredón est un nom qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Juan Martín de Pueyrredón (1777-1850), général et homme politique argentin ;
 Prilidiano Pueyrredón (1823-1870), fils du précédent, peintre et ingénieur.

Toponymes 
 General Pueyrredón, un arrondissement de la province de Buenos Aires ;
 Villa Pueyrredón, un des quartiers de Buenos Aires ;
 le lac Pueyrredón, connu sous le nom de lac Cochrane au Chili.

Autres 
 L', un croiseur cuirassé de la Marine argentine.